Yongchun Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yongchun (socken i Kina), Hunan, 
 Yongchun Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar